Der Rajon Sawran (ukrainisch /; russisch /) war eine administrative Einheit in der Oblast Odessa im Süden der Ukraine. Das Zentrum des Rajons war die Siedlung städtischen Typs Sawran, die Einwohner verteilten sich auf eine Siedlung städtischen Typs sowie 19 Dörfer und 1 Ansiedlung.

Geographie 
Der Rajon lag im Norden der Oblast Odessa, er grenzt im Nordwesten an den Rajon Hajworon (in der Oblast Kirowohrad), im Nordosten an den Rajon Blahowischtschenske (Oblast Kirowohrad), im Osten an den Rajon Krywe Osero (in der Oblast Mykolajiw), im Süden an den Rajon Ljubaschiwka sowie im Westen an den Rajon Balta.
Durch das ehemalige Rajonsgebiet fließen die Flüsse Jalanez, Sawranka und Südlicher Bug. Das Gebiet ist eher flach mit Höhenlagen zwischen 130 und 210 Metern (höchste Erhebung 217 Meter) und wird durch Ausläufer der Podolischen Platte geprägt. Südlich von Sawran erstreckt sich der Sawraner Wald, ein großes zusammenhängendes Laubwaldgebiet.

Geschichte 
Der Rajon entstand 1923, seit 1991 war er Teil der heutigen Ukraine.

Am 17. Juli 2020 kam es im Zuge einer großen Rajonsreform zum Anschluss des Rajonsgebietes an den Rajon Podilsk.

Administrative Gliederung

Siedlung städtischen Typs

Dörfer und Siedlungen

Weblinks 

 Informationen zum Rajon (ukrainisch)

Einzelnachweise 

Sawrana
Rajon Podilsk
Aufgelöst 2020